konstytucja stalinowska – ustawa zasadnicza PRL z 1952 roku
 konstytucja stalinowska – ustawa zasadnicza ZSRR z 1936 roku